Municipio de Divide puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Divide (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Divide (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.
 Municipio de Divide (condado de Phelps, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Phelps.